Три́фон ( — букв. «нежный») — мужское имя.

Известные носители

Святые 
 Святой Трифон, пострадавший в 248 году;
 Трифон — архиепископ Ростовский в 1462—1467 годах;
 Трифон — патриарх Константинопольский в 927—931 годах;

 Трифон Вятский — основатель и настоятель Вятского Успенского Трифонова монастыря;
 Трифон Печенгский — монах, основавший Печенгский монастырь в XVI веке, преподобный;

 Прохор (епископ Ростовский) (в схиме Трифон) (1311—1328)

Прочие 
 Диодот Трифон — царь-узурпатор государства Селевкидов.
 Трифон (грамматик) — античный грамматик, работавший и живший в Александрии.
 Трифон (писатель) (II век — начало III века) — раннехристианский писатель.

 Трифон (Скрипченко) (1865—1939) — архимандрит, преподобноисповедник.
 Трифон (Ступишин) (ум. 1566) — архиепископ Полоцкий и Великолуцкий, епископ Суздальский и Тарусский.
 Трифон (Туркестанов) — митрополит Русской православной церкви.

Именины 
 Православие(даты даны по новому стилю):
 1 января
 14 февраля
 2 мая
 21 октября
 28 декабря

Топоним 
 Трифон — село, Антроповский район, Костромская область, Россия

См. также 
 «Трифон» — рассказ А. П. Чехова
 Трифонов день

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена